

Codici 
 ENO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Encarnación (Paraguay)
 eno – codice ISO 639-3 della lingua enggano

Geografia 
 Eno – antica città greca della Tracia (Ainos in greco), oggi Enez in Turchia
 Eno – fiume europeo (Inn in tedesco), tributario del Danubio
 Eno – ex comune della Carelia settentrionale, Finlandia
 Eno – monte di Cefalonia, Grecia
 Eno – frazione del comune di Vobarno, Italia

Mitologia
 Eno – una delle Oinotrope, le figlie di Anio

Persone 
 Brian Eno – musicista britannico
 Kenji Eno – compositore giapponese
 Moataz Eno – ex calciatore egiziano
 Roger Eno – musicista britannico

Sigle 
 English National Opera – teatro d'opera di Londra 
 European Northern Observatory – organizzazione astronomica internazionale
 ENO – enolasi